Urbandale ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Urbandale (Illinois)
 Urbandale (Iowa)
 Urbandale (Michigan)
 Urbandale (Missouri)

Siehe auch:
 TD Place Arena (früher Urbandale Centre), Mehrzweckhalle in Ottawa, Kanada